Puerto Libertad bezeichnet:

 Puerto Libertad (Misiones), Ort in Argentinien
 Puerto Libertad (Sonora), Ort in Mexiko